Ilia Andreïevitch Safonov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Khimki dans l'Oblast de Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Belye Medvedi Moscou, il rejoint les équipes de jeunes du HK Vitiaz puis débute en junior avec l'Irbis Kazan dans la MHL lors de la saison 2018-2019. Il joue également ses premiers matchs en senior avec les Bars Kazan dans la VHL. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-douzième position par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2021. Le , il joue son premier match dans la KHL avec les Ak Bars Kazan face au HK Spartak Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2018-2019 || Irbis Kazan || MHL || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 20|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Irbis Kazan || MHL || 14|| 3|| 7|| 10|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || 41|| 5|| 2|| 7|| 20|| 10|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 37|| 2|| 2|| 4|| 4|| 11|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2020-2021 || Bars Kazan || VHL || 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 43 || 8 || 4 || 12 || 27|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2021-2022 || Bars Kazan || VHL || 1|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 0|| 2|| 14|| 0||align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance à Khimki
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 2001
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur de l'Ak Bars Kazan